Рейс 797 может иметь следующие значения:
 Рейс 797 Air Canada
 Рейс 797 VARIG